«Пистолет Страдивари» — украинско-российский фильм 2009 года режиссёра Алексея Луканева.

Сюжет 
Одесса. Местный олигарх Богдан Марфела, чтобы единолично унаследовать миллиарды родственника, решает скомпрометировать жену Елену и получить развод. Марфела заказывает приезжему пареньку Никите Кожемяки соблазнить её. Однако, с лёгкостью изменяющая опостылевшему мужу Елена, прознав о наследстве, заказывает Никите мужа… узнав о таком коварстве Марфела «перебивает» цену. Но Никита вовсе не тот, за кого его принимает эта парочка…

В ролях 
 Алексей Горбунов — Богдан Марфела
 Екатерина Маликова — Елена, его жена
 Артём Осипов — Никита Кожемяка
 Евгения Трофимова — Марта, его подруга
 Эммануил Виторган — его отец
 Александра Назарова — Элла Аскольдовна
 Константин Крюков — адвокат
 Григорий Сиятвинда — Вовик
 Георгий Поволоцкий — Блэк
 и другие

 Саундтрек 
Специально для фильма была создана песня «Летим» (муз. А. Айги, слова — А. Айги, А. Шевко-Лейк), исполнеят Ольга Рождественская.

 Фестивали и награды 
 Одесский международный кинофестиваль (2010) — фильм участвовал в конкурсной программе, будучи единственным формально украинским фильмом, но не взял ни одного приза:
Сказать, что украинский фильм на порядок слабее остальных конкурсных лент, — значит не сказать ничего. Единственное, что оправдывает присутствие в фестивальной программе этой не самой смешной авантюрной комедии с невнятными и нелогичными сюжетными ходами, так это натурные съемки одесских улиц.

 Примечания 

 Источники 
 Ярослав Щедров'' — Наша комедия — не голый «пистолет…»  // Московский комсомолец, 18 декабря 2008
 «Пистолет Страдивари» выстрелил с большого экрана в Одессе  // Odessa Daily, 19 июля 2010
 Пистолет Страдивари  // Министерство культуры России
Фильмы Украины 2009 года
Фильмы России 2009 года
Кинокомедии 2009 года
Кинокомедии Украины
Кинокомедии России
Фильмы Одесской киностудии